

Toponymes 
 Qaem Shahr, capitale du district de Qaem-Chahr, dans la province de Mazandaran, en Iran

Personnalités 
 Agha Shahi (1920-2006), homme politique pakistanais.
 Riaz Ahmed Gohar Shahi (1941-2001), chef religieux musulman pakistanais.
 Sarah Shahi (née en 1980), actrice américaine.
 Dynastie Shahi ou dynastie des Shahiya, qui règne sur Kaboul et le Gandhâra du  au 

Homonymie de patronyme